Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1913 прошли 4 февраля в филиппинском городе Манила. Участниками турнира были две сборные — Китайская Республика и Филиппины. Китайская команда была собрана из представителей клуба «Саут Чайна» из Гонконга, а филиппинская команда из игроков клуба «Богемиан Клаб» из Манилы, за которую играли испанцы, американцы и британцы. Первым победителем в истории этого турнира стала сборная Филиппин.

Турнирная таблица

Матч

Источники

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх